María Beatriz de Austria-Este (en alemán: Maria Beatrix von Österreich-Este; Módena, 13 de febrero de 1824 - Graz, 18 de marzo de 1906) fue archiduquesa de Austria-Este y princesa de Módena por nacimiento, e infanta de España por matrimonio. Para los carlistas fue considerada la verdadera reina consorte de España.

Biografía 

María Beatriz era la hija menor del duque Francisco IV de Módena (1779-1846) de su matrimonio con María Beatriz Victoria de Saboya (1792-1840), hija del rey Víctor Manuel I de Cerdeña.

Tanto María Beatriz como su hermana María Teresa no tuvieron nunca aya ni dama propia mientras duró su educación, pues ésta la dirigía exclusivamente su madre. La familia pasaba cada año los meses de verano en el castillo del Cattayo, heredado por Francisco IV del último señor feudal Obizzo, emparentado con la Casa de Este. La vida de familia era patriarcal y ejemplo de hogar cristiano.

El 3 de febrero de 1831, cuando María Beatriz no había cumplido todavía siete años, estalló en Módena la revolución, capitaneada por Ciro Menotti. Francisco IV les hizo frente y capturó a Menotti y a Borelli, pero cuando vio que sus tropas eran insuficientes para contener el alzamiento, se decidió a poner en salvo sus soldados y su familia y partió a Viena para solicitar socorro del emperador. La noche del 4 salieron de Módena dos coches, en el primero de los cuales iba la duquesa con sus cuatro hijos y su dama, la Condesa Trenta. Se refugiaron en la plaza fuerte de Mantua, que pertenecía a Austria y la familia ducal se dirigió después a Gorizia, donde permaneció hasta el otoño. Allí hizo María Beatriz su primera confesión con un padre capuchino.

Con la ayuda del príncipe Metternich, canciller austríaco, Francisco IV pudo recuperar sus Estados, que los rebeldes evacuaron, y se instaló nuevamente con su familia en el palacio ducal. Los años siguientes, hasta 1838, fueron turbados por continuas conspiraciones contra la vida del duque reinante y de su familia. Los revolucionarios llegaron a planear el asesinato de toda la familia de Austria-Este dentro de la iglesia de San Pedro, pero el plan fracasó porque la duquesa de Módena, por un presentimiento, decidió a última hora no asistir a la función religiosa.

Se casó el 6 de febrero de 1847 con el infante español Juan de Borbón y Braganza (1822-1887), conde de Montizón, en quien 1860 recayeron los derechos de la dinastía carlista. La pareja vivió en Módena, pero huyó a Inglaterra en 1848, antes de la revolución.

María Beatriz era extremadamente conservadora y religiosa, y pronto cayó en contradicciones con su marido liberal. La pareja se separó en 1850. María Beatriz volvió a Módena. Después de que sus hijos crecieron, María Beatriz llegó en 1872 con el nombre de Hermana María Ignacia del Sagrado Corazón al monasterio de las Carmelitas en Graz, donde murió, a los 82 años, y también fue enterrada.

Descendencia 
 Carlos María (1848-1909), duque de Madrid. Se casó en 1867 con Margarita de Borbón-Parma, y en 1894 en segundas nupcias con María Berta de Rohan (1860-1945). 
 Alfonso Carlos (1849-1936), duque de San Jaime. Se casó en 1871 con la infanta María de las Nieves de Braganza (1852-1941).

Ancestros

Distinciones honoríficas 
 Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada ().

Referencias

Bibliografía 
 Constantin von Wurzbach: Habsburg, Maria Beatrix (Erzherzogin von Oesterreich-Este). Nr. 225. In: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Band 7, Verlag L. C. Zamarski, Wien 1861, S. 43.

Enlaces externos 

Archiduquesas de Austria
Casa de Borbón en España
Casa de Austria-Este
Princesas de Módena
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Infantas de España por matrimonio
Nacidos en Módena
Fallecidos en Graz